Il Basso Myanmar (storicamente anche Basso Burma, Bassa Birmania o Birmania esterna, in inglese: Lower Myanmar o Lower Burma) è una regione geografica della Birmania (Myanmar) ed include l'area del delta del fiume Irrawaddy (con le regioni di Ayeyarwady, Bago e Yangon), come le regioni costiere degli stati di Rakhine e Mon oltre alla regione di Tanintharyi).

In lingua birmana, le persone originarie dell'Alta Birmania erano dette a-htet-tha per gli uomini e a-hiet-lhu per le donne, mentre quelli che provenivano dal Basso Burma erano detti auk tha per gli uomini e auk thu per le donne.

Storicamente, il Basso Burma era ritenuto parte del Burma annesso all'Impero britannico dopo la fine della seconda guerra anglo-birmana nel 1852, oltre all'ex regno di Arakan ed al territorio di Tenasserim che gli inglesi avevano ottenuto nel 1826 col trattato di Yandabo. Il Basso Burma era incentrato su Rangoon, e composto dalle moderne coste del Burma, nonché dal bacino meridionale del fiume Irrawaddy che includeva anche Prome. Sino all'inizio del XIX secolo, il Basso Burma era popolato prevalentemente da popolazioni Mon e Karen.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Colonialismo britannico in India